A Madzso no takkjúbin a következő művekre utalhat:
Madzso no takkjúbin, Kadono Eiko regénysorozata
Kiki – A boszorkányfutár (Madzso no takkjúbin), Mijazaki Hajao 1989-es animációs filmje
Madzso no takkjúbin, Simizu Takasi 2014-es élőszereplős filmje a regény alapján